Алекса́ндр Ю́льевич Гро́сберг (; р. 1949) — советский, российский и американский физик, известный работами в области теоретической биофизики и физики полимеров.

Биография 
Родился 2 февраля 1949 года в Москве. В 1972 году окончил кафедру электродинамики и квантовой теории физического факультета МГУ.

В 1972 — 1999 годах работал в ИХФАН.

В 1975 году в ИФПАН защитил кандидатскую диссертацию под научным руководством И. М. Лифшица.

В 1982 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию.

В 1989 — 1993 годах преподавал биофизику в Физтехе.

В 1993 — 1999 годах работал в Массачусетском технологическом институте, сотрудничая с группой проф. Т. Танаки. Под научным руководством Гросберга и Танаки работал .

В 1999 году получил позицию профессора физики в Миннесотском университете.

С 2008 года — профессор физики и математики в Нью-Йоркском университете.
 премия Ленинского комсомола (1982) — за цикл работ по статистической физике макромолекул

Научные труды 
Гросберг, А. Р. Хохлов и И. М. Лифшиц нашли выражение для конформационной энтропии полимерной цепи и получили классические результаты для полимерной глобулы в растворе.

Основные научные интересы Гросберга связаны с проблемами укладки белка и ДНК, фазовыми переходами в полимерных системах, узлами и зацеплениями полимерных цепей, статистикой в последовательностях ДНК и белков, гетерополимерами, полимерными сетками, жидкокристаллическим упорядочением и др.

Библиография 
 А. Ю. Гросберг, А. Р. Хохлов,  Физика цепных молекул. : Знание, 1984.
 А. Ю. Гросберг, А. Р. Хохлов, Статистическая физика макромолекул. : Наука, 1989. ISBN 5-02-014055-4
 A. Yu. Grosberg, A. R. Khokhlov, Statistical Physics of Macromolecules, Springer, 1994. ISBN 1-56396-071-0
 A. Yu. Grosberg, A. R. Khokhlov, Statistical Physics of Macromolecules (Polymers and Complex Materials), AIP, 2002. ISBN 1-56396-071-0
  
 A. Yu. Grosberg, Disordered Polymers, 1997 (статья-обзор в УФН, опубликованная издательством Cambridge University Press и, по утверждению Гросберга, Университетом Лозанны)
 A. Y. Grosberg, A. R. Khokhlov, Giant Molecules: Here, There, and Everywhere, Academic Press, 1997. ISBN 0-12-304130-9
 русский перевод: А. Ю. Гросберг, А. Р. Хохлов, Полимеры и биополимеры с точки зрения физики. Долгопрудный: изд. «Интеллект», 2010. ISBN 978-5-91559-087-7
 A. Y. Grosberg, A. R. Khokhlov, Giant Molecules: Here, There, and Everywhere, 2nd ed., World Scientific Publishing Company, 2010. ISBN 978-981-283-922-0
 A. Y. Grosberg, M. I. Kaganov (eds.), I.M. Lifshitz and condensed matter theory, , v. 288.
 A. Grosberg (ed.), Theoretical and Mathematical Models in Polymer Research, Academic Press, 1998. ISBN 0-12-304140-6

Награды 
 Член (Fellow) Американского физического общества, 2004 («За фундаментальный вклад в статистическую физику макромолекул, включая пионерские результаты по фазовым переходам, замороженному беспорядку и топологии полимеров и биополимеров»)
 Премия Гумбольдта, 2006
 APS Outstanding Referee Award, 2008

Примечания 

Физики СССР
Биофизики России
Биофизики США
Сотрудники Института химической физики РАН
Преподаватели Московского физико-технического института
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Миннесотского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Действительные члены Американского физического общества
Лауреаты премии Гумбольдта